Bora György (Debrecen, 1995. december 21. –) magyar labdarúgó. A Siófok játékosa.

Források 
Bora György adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 
hlsz.hu

1995-ben született személyek
Debreceniek
Magyar labdarúgók
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek